Sezóna 2009/2010 byla 18. sezónou Běloruské ligy. Vítězem se stal tým Junosť Minsk.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
Junosť Minsk – HK Vitebsk 3:0 (4:2, 3:0, 3:2)
Šachtar Soligorsk – Něman Hrodno 3:0 (4:2, 3:0, 4:0)
HK Homel – Keramin Minsk 3:0 (2:1, 4:1, 3:2)
Sokol Kyjev – Chimvolokno Mohylev 3:2 (2:4, 3:2, 1:2 P, 3:2, 2:1 P)

Semifinále 
Junosť Minsk – Sokol Kyjev 3:0 (6:1, 4:1, 1:0 P)
Šachtar Soligorsk – HK Homel 3:1 (7:0, 4:1, 2:3, 5:1)

Finále 
Junosť Minsk – Šachtar Soligorsk 4:3 (1:2 P, 4:3 P, 2:3 P, 3:2, 7:1, 2:3, 2:1 P)

Běloruská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010